Бластер — вымышленное научно-фантастическое (как правило, индивидуальное) стрелковое пучковое оружие.

Бластеры в фантастике 
Впервые (под названием ) фигурирует в повести When the Green Star Waned (), опубликованной в апрельском номере Weird Tales, которую написал . Современное написание появляется у Генри Каттнера в короткой повести Hollywood on the Moon (), опубликованной в апреле 1938 года в Thrilling Wonder.

В современной научной фантастике под бластерами обычно понимается широкий класс индивидуального стрелкового оружия, поражающего цель пучками высокоэнергичных микрочастиц (ионов, нейтронов и др.). Таковы, в частности, плазменные ускорители (плазмомёты), электростатические разрядники направленного действия.

Ранее также относимые к бластерам квантовые генераторы, портативные излучатели так называемых лучей смерти, или же слабо вписывающиеся в представления современной науки дезинтеграторы, дисрапторы, фазеры, лазерное оружие в современной фантастике всегда фигурируют как совсем иные виды оружия, по принципу действия не имеющие ничего общего с бластерами.

Иногда бластер как вид оружия может фигурировать и под иными названиями. Так, у братьев Стругацких в «Попытке к бегству» описан скорчер — пистолет, стреляющий мощными электрическими разрядами. В настоящее время существуют действующие модели беспроводного дистанционного электрошокового оружия, такие как , действующие по похожему принципу.

Бластеры (как и, к примеру, звездолёты) стали одной из характерных примет научной фантастики. В частности, бластерами пользуются космические пираты из фильма «Гостья из будущего» (1984).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Вымышленное энергетическое оружие